Carlos Miguel Prieto, director de orquesta y violinista mexicano, más conocido como Miguel Prieto
Miguel Prieto Anguita, pintor y diseñador español
Miguel Prieto Pérez, piloto español
Miguel Prieto Vallejos, político paraguayo